Майк Ко́ннор Ге́йни (, род. 18 января 1948), наиболее известен как М. К. Гейни () — американский актёр кино и телевидения. Известен благодаря таким фильмам и сериалам, как «Остаться в живых», «Реальные кабаны», «Воздушная тюрьма», «На обочине» и другие.

Биография и карьера 
Майк Коннор Гейни родился 18 января 1948 года в городе Джэксон (штат Миссисипи).

Он начал сниматься в кино в начале 80-х годов. Из-за своего высокого роста под 2 метра, тяжёлого взгляда, мощного тела он обычно играл бандитов, преступников, ковбоев, заключенных, воров, байкеров и это только небольшой перечень героев М. К. Гейни. С этих времён он снялся более чем в пятидесяти фильмах и сериалах; в фильмах «Воздушная тюрьма» (1997), «Терминатор 3: Восстание машин» (2003), «На обочине» (2004), «Придурки из Хаззарда» (2005), «Ну что, приехали?» (2005), «Реальные кабаны» (2007) и другие.

Он снимался во многих телесериалах, в таких как «Придурки из Хаззарда», «Приключения Бриско Каунти-младшего», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Секретные материалы», «C.S.I.: Место преступления», «Мыслить как преступник», «Рыцарь дорог», «Отчаянные домохозяйки», «Кости», «Скорая помощь», «Чёрная метка» и т. д.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университета Южной Миссисипи